Colònia Jordana, colònia tèxtil de Sant Joan de les Abadesses, també coneguda com a Cal Gat
 Colònia Jordana o Can Jordana, antiga colònia tèxtil de Ripoll, actualment ocupada per una indústria metal·lúrgica, també coneguda com a Colònia Sorribes.